Matala, municipio dell'Angola;
Matala, villaggio in Grecia.